Сан-Суси ( — без забот):

 «Сан-Суси» — дворец и парк в Потсдаме
 «Сан-Суси» — дворец на Гаити
 «Сан-Суси» — теплоход
 «Сан-Суси» — театр в Лондоне